Die NB I. Szabó László csoport 2008/09 war die höchste Spielklasse der ungarischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2008/09.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 26. Oktober, 2. und 30. November, 21. Dezember 2008, 11. und 25. Januar, 8. und 22. Februar, 8. März, sowie 5. und 18. April 2009. Sie wurden dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt.

Saisonverlauf 

Der Vorjahreszweite Aquaprofit NTSK war eine Klasse für sich. Alle Wettkämpfe wurden mit mindestens drei Punkten Vorsprung gewonnen, bereits vor der letzten Runde war der Titel gesichert, und am Ende betrug der Vorsprung auf den Titelverteidiger Csuti Antal SK Zalaegerszeg 13,5 Punkte.
Aus der NB I/B. waren Pénzügyőr Sport Egyesület und Tabáni Spartacus Sport Egyesület aufgestiegen. Während Pénzügyőr den Klassenerhalt erreichte, musste Tabáni zusammen mit MTK-Erzsébetváros direkt wieder absteigen.

Abschlusstabelle 

Anmerkung: Mátyásföldi Lawn Tenis Club spielte im Vorjahr als Statisztika PSC.

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Sportveranstaltung in Ungarn
Schach (Ungarn)
Schachveranstaltung 2008
Schachveranstaltung 2009